Madeline Heiniger née le  à Genève, est une femme politique valaisanne membre du Centre gauche, députée au Grand Conseil du canton du Valais de 2012 à 2021.

Biographie 
Madeline Heiniger est infirmière de formation. Elle est élue présidente de la commune de Mex dans le district de Saint-Maurice, de 2005 à 2012. Elle s'engage pour la fusion de Mex avec la commune de Saint-Maurice et exerce le mandat de conseillère municipale dans la nouvelle commune fusionnée de 2012 à 2016.

Reprenant une place de députée-suppléante en 2012 comme viennent-ensuite, elle est élue députée au Grand Conseil valaisan en 2013 pour le district de Saint-Maurice, sous les couleurs du Centre gauche - PCS. Elle préside la Commission de justice du Parlement valaisan en 2018. Elle ne se représente pas en 2021.

Membre de l'association Via Mulieris, elle lance un appel aux femmes pour qu'elles se présentent aux élections à la Constituante valaisanne.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Naissance en septembre 1960
Femme politique suisse
Personnalité politique valaisanne
Député au Grand Conseil du canton du Valais
Condition féminine en Valais
Naissance à Genève